Saros 167 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 6 september 2203 t/m 24 oktober 3483. Deze serie duurt 1280 jaar en 48 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 14 t/m 85.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus